Domaći konj, mladunče
 Ždrijebe (zviježđe), zviježđe